Droga krajowa B15 (Austria)
 Droga krajowa B15 (Niemcy)

Zobacz też